De tweede editie van het Europees kampioenschap badminton voor landenteams werd in 2008 gehouden in Almere, Nederland. Het toernooi duurde vijf dagen, van 12 tot en met 17 februari.

Medailleoverzicht

Mannentoernooi 
Net als bij de eerste editie in 2006 was ook hier de Deense ploeg oppermachtig, ze hoefde slechts een wedstrijd af te staan. In de finale versloegen ze de Engelse mannen met 3 tegen 0. De derde plek was voor de Duitse ploeg, die in de strijd om het brons de Polen achter zich lieten.

Vrouwentoernooi 
Net als bij het mannentoernooi ging ook het vrouwentoernooi naar de Denen toe, echter moesten de dames van de Deense ploeg hier een stuk harder voor werken. In de finale versloegen zij de Nederlandse ploeg met 3 tegen 1. De strijd om het brons ging tussen de Duitse en de Schotse dames, hier waren de als eerste geplaatste Duitse dames te sterk voor de ongeplaatste schoten, deze wedstrijd eindigde in 3-1 voor Duitsland.

Europese kampioenschappen badminton
Badminton in 2008
Badminton
Sportevenement in Almere